Las Musas (metrostation), een metrostation in Madrid
 Las Musas del Vallenato, een Colombiaanse muziekgroep, ook afgekort tot Las Musas, die oorspronkelijk alleen uit vrouwen bestond

Zie ook 
 Musa, doorverwijspagina